Françoise d'Eaubonne (1920-2005), femme de lettres française ;
 Jean d'Eaubonne (1903-1971), chef décorateur français ;
 Jehanne d'Eaubonne (1924-2019), romancière et nouvelliste française ;
 Louis-Lucien d'Eaubonne (1834-1894), peintre français, père du suivant ;
 Lucien d'Eaubonne (1870-1914), peintre, sculpteur et médailleur français.